GR12 ou GR-12 peut faire référence à :
 (13204) 1997 GR12, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Autoroute espagnole GR-12, accès à l'Aéroport de Grenade ;
 Sentier de grande randonnée 12 reliant Amsterdam à Paris.